El término tallador puede hacer referencia, en esta enciclopedia: 

a un tallador, un crupier o repartidor de casino;
a un tallador o tallista, un artista que hace obras de talladura (en madera, por ejemplo).